A Priekopa településnév jelentései:

Kapás (Prikopa) szlovákiai község szlovák neve a Szobránci járásban
Révayfalva (Prékopa) Turócszentmárton szlovákai város részének szlovák neve.